Comitatul Giles sau Giles County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Giles County, Tennessee 
 Giles County, Virginia